Le principe de Boucles d'or ou en anglais Goldilocks principle, est ainsi nommé en référence à l'histoire de Boucles d'or et les Trois Ours, dans laquelle une petite fille du nom de Boucles d'or goûte trois différents bols de porridge, et elle découvre qu'elle préfère la bouillie qui n'est ni trop chaude, ni trop froide, mais a juste la bonne température. Puisque l'histoire est bien connue à travers les cultures, la notion de « juste la bonne quantité » est facile à comprendre et est facilement appliquée à un large éventail de disciplines, notamment la psychologie du développement, la biologie, l'astronomie, l'économie et l'ingénierie.

Applications 

Dans les sciences cognitives et la psychologie du développement, l'effet ou principe Boucles d'or se réfère à la préférence d'un nourrisson pour assister à des événements qui ne sont ni trop simples, ni trop complexes en fonction de leur représentation du monde. Cet effet a été observé chez les nourrissons, qui sont moins susceptibles de détourner le regard d'une séquence visuelle lorsque l'événement en cours est moyennement probable, telle que mesuré par modèle d'apprentissage idéalisé.

Dans l'astrobiologie, la zone de Boucles d'or fait référence à la zone habitable autour d'une étoile. L'hypothèse de la Terre rare utilise le principe de Boucles d'or comme argument selon lequel une planète doit être ni trop loin, ni trop près de l'étoile et du centre de la galaxie pour permettre de soutenir la vie, tandis que l'autre extrême, le résultat serait une planète incapable de soutenir la vie.
Une telle planète est familièrement appelé "Planète Boucles d'or".

En médecine, il peut référer à un médicament qui peut contenir à la fois des propriétés d'antagoniste (inhibiteur), et d'agoniste (excitateur). Par exemple, les antipsychotiques Aripirazole cause l'antagonisme de récepteurs Dopaminergiques D2 dans des domaines tels que le circuit de la zone du cerveau (qui montrent une augmentation de l'activité de la dopamine dans la psychose), mais aussi l'agonisme des récepteurs de la dopamine dans les domaines de l'hypoactivité de la dopamine, comme les zones mésocorticales.

En économie, une économie de Boucles d'or soutient une croissance économique modérée et une faible inflation, ce qui permet une politique monétaire propice à l'économie de marché. Une économie de Boucles d'or émerge lorsque le prix des produits de base se trouve entre un marché baissier et un marché haussier. Un prix Boucle d'or est une stratégie de marketing qui, bien que n'étant pas directement liée au principe de Boucles d'or, utilise la différenciation des produits pour proposer trois versions d'un produit pour atteindre différentes parties du marché: une version haut de gamme, une milieu de gamme et une version bas de gamme.

Dans la communication, le principe de Boucles d'or décrit la quantité, le type et le détail de la communication nécessaire dans un système afin de maximiser l'efficacité tout en minimisant la redondance et l’excès".

En mathématiques, la « zone de Boucles d'or », est souvent utilisée pour désigner « l'aire étagère » quasi horizontale de nombreux polynômes de troisième degré et supérieur – tels que ƒ(x)=x^3. Elle est parfois strictement définie comme la zone pour laquelle la pente de l'ordre de dérivation ne doit pas excéder ±15° par rapport à l'horizontale; bien que des définitions plus techniques fondées sur les taux de variation soient parfois utilisées.

Notes et références

Articles connexes 
 Principe anthropique
 Big History
 Ajustement fin de l'univers
 Juste milieu (philosophie)

Psychologie
Boucles d'or et les Trois Ours